HPCI steht für:
 Harmonized Programmable Communication Interface, eine andere Bezeichnung für das Common ISDN Application Programming Interface
 High Pressure Coolant Injection, ein dampfbetriebenes Notkühlsystem, siehe Nuklearkatastrophe von Fukushima

HPCI